Tenisový turnaj PTT Pattaya Open 2012 se konal ve dnech 5.–12. února v thajské Pattaye venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Slovenka Daniela Hantuchová obhájila singlový titul z předchozího ročníku 2011.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Věra Zvonarevová (čtvrtfinále, skreč)
  Dominika Cibulková (1. kolo)
  'Daniela Hantuchová (vítězka)
  Maria Kirilenková (finále)
  Čeng Ťie (1. kolo)
  Galina Voskobojevová (1. kolo, skreč)
  Sorana Cîrsteaová (semifinále)
  Vania Kingová (čtvrtfinále)

Jiné formy účasti 
Následující hráčky obdržely divokou kartu do hlavní soutěže:
  Noppawan Lertcheewakarnová
  Nicha Lertpitaksinchai
  Nungnadda Wannasuková

Následující hráčky postoupily z kvalifikace:
  Kchaj-čchen Čchangová
  Sie Su-wej
 
  Zhou Yimiao

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení párů 
  Sania Mirzaová /  Anastasia Rodionovová (vítězky)
  Eleni Daniilidouová/  Tamarine Tanasugarnová (semifinále, odstoupily)
  Akgul Amanmuradovová/  Kimiko Dateová (semifinále)  Čan Chao-čching/  Čan Jung-žan (finále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Thailand Open (Pattaya)